Ларс Ханссен (, 30 августа 1903, Тронхейм — 1940) — норвежский шахматист и шахматный композитор. Двукратный серебряный призер чемпионатов Норвегии (1926 и 1932 гг.; в 1932 г. проиграл дополнительный матч за 1-е место Э. Йонсену). В составе сборной Норвегии участник шахматной олимпиады 1931 г. Победитель побочного соревнования турнира северных стран 1930 г. В составе клуба "Schakklubben av 1911" победитель командного первенства Норвегии 1936 г.

Шахматная композиция 

Главное достижение в шахматной композиции — победа в конкурсе этюдов журнала «Fodor Illustrations-Verlag» (1930 г.). Тогда Ханссену удалось опередить, в частности, Л. И. Куббеля.

1. Кd6 (с угрозой 2. Кc8). 1... Кf4 2. d5 Лg8 3. Кe8 Л:g2+ 4. Крh1, и белые выигрывают.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Шахматные композиторы Норвегии
Шахматные композиторы по алфавиту